Der Brigant heißen die Filme
 Der Brigant (1952), US-amerikanischer Abenteuerfilm
 Der Brigant (1961), italienischer Film des Neorealismus

Siehe auch:
 Brigant